Алекса́ндр Кузнецо́в:
 
 Кузнецов, Александр Алексеевич (1904—1966) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Александр Анатольевич (род. 1941) — советский тренер по велоспорту.
 Кузнецов, Александр Андреевич (1944—2022) — советский и российский информатик.
 Кузнецов, Александр Африканович (1875 — не раньше 1918) — купец, депутат Государственной думы.
 Кузнецов, Александр Борисович (1953—1998) — депутат Верховной Рады Украины.
 
 Кузнецов, Александр Владимирович (род. 1958) — российский политический деятель.
 Кузнецов, Александр Всеволодович (1935—2017) — советский и российский актёр и драматург.
 Кузнецов, Александр Геннадьевич (род. 1973) — российский математик.
 
 
 Кузнецов, Александр Евдокимович (1905—1970) — советский военачальник, генерал-майор авиации.
 
 Кузнецов, Александр Игнатьевич (1915—1991) — русский писатель и педагог.
 
 
 
 Кузнецов, Александр Назарович (1877—1946) — советский химик, металлург, металловед.
 
 
 
 Кузнецов, Александр Прокофьевич (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.
 
 Кузнецов, Александр Харитонович (1838—1910) — русский врач.
 Кузнецов, Александр Яковлевич (1892—1964) ― советский санитарный врач.